Ferran d'Espanya o Cardenal-Infant Ferran d'Àustria (San Lorenzo de El Escorial, 1609 /1610 - Brussel·les, 1641), Infant d'Espanya de la casa d'Habsburg, governador del Milanesat i els Països Baixos espanyols, virrei de Catalunya, Cardenal-Arquebisbe de Toledo (1619- 1641) i comandant espanyol durant la Guerra dels Trenta Anys 
 Ferran VI d'Espanya (Madrid, 1713 - Villaviciosa de Odón, 1759), príncep d'Astúries (1724 -1746) i rei d'Espanya (1746 -1759)
 Ferran VII d'Espanya dit el Desitjat (L'Escorial, 1784 — Madrid, 1833), príncep d'Astúries (1788-1808) i rei d'Espanya (1808) i (1814-1833)